

Endorf, oggi Aboncourt – comune nel dipartimento della Mosella

Bad Endorf – comune-mercato in Baviera
 Endorf – frazione della città di Sundern (Sauerland) nel Nordreno-Westfalia